Les  sont une famille éteinte de reptiles marins de l'ordre des plésiosauriens et de la super-famille (ou du sous-ordre selon les classifications) des Pliosauroidea.

Description 

Les Pliosauridés se caractérisent par un cou relativement court, une puissante dentition de carnivores. Ils ont vécu au Mésozoïque de -208 à -89.3 Ma, du Trias supérieur (Rhétien) à la fin du Crétacé supérieur, dans ce qui est maintenant l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique, la Nouvelle-Zélande.

Liste des genres 
Selon The Plesiosaur Directory (10 déc. 2014)

Genre découvert en 2017 : Rhaeticosaurus.

Liens de relations 
Les Pliosauridae sont un taxon défini en 2010 (et dans des études antérieures de manière similaire) comme « tous les taxons plus étroitement liés à Pliosaurus brachydeirus qu'à Leptocleidus superstes, Polycotylus latipinnis ou Meyerasaurus victor ». La famille des Brachauchenidae a été proposée pour inclure les pliosauroïdes qui ont un cou très court et peuvent inclure Brachauchenius et Kronosaurus. Cependant, les analyses cladistiques modernes ont révélé que ce groupe est en fait une sous-famille des Pliosauridae, et peut-être même le « groupe couronne » des Pliosauridae.

Liens externes 

 
 Découverte du plus ancien plésiosaure au monde, CNRS, .

Notes et références

Références taxinomiques

Références 

Famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Plésiosaure (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1874